The Split steht für:

 The Split, Originaltitel von Bullen – Wie lange wollt ihr leben?, US-amerikanischer Film von Gordon Flemyng (1968) 
 The Split, Originaltitel von The Split – Beziehungsstatus ungeklärt, britische Fernsehserie (seit 2018)
 The Split CD, EP von Queens of the Stone Age
 The Split, Spaltung der Theosophischen Gesellschaft, siehe Judge Case #Die Spaltung der TG